Robert Lee Moore (1867-1940) – politico statunitense della Georgia
Robert Lee Moore (1882-1974) – matematico che trovò a 19 anni un set di assiomi geometrici equivalenti a quelli di David Hilbert
Robert Moore Williams (1907-1977) – scrittore statunitense
Robert Moore (1778-1831) -- politico statunitense della Pennsylvania
Robert Moore (1927-1984) – regista statunitense di cinema e tv
Robert Moore (1981) – hockeista su prato inglese